

Geografia 
 Bangura – suddivisione dell'India, classificata come census town, situata nel distretto di Kendujhar, nello stato federato dell'Orissa

Persone 
 Al Bangura (1988) – calciatore sierraleonese 
 Alpha Bangura (1980) – cestista sierraleonese naturalizzato libico
 Clinton Bangura (1998) – calciatore ghanense
 Gbessay Bangura (1974) – calciatore sierraleonese 
 Gibrilla Bangura (1985) – velocista sierraleonese
 Mohamed Bangura (1989) – calciatore sierraleonese
 Mustapha Bangura (1989) – calciatore sierraleonese
 Teteh Bangura (1989) – calciatore sierraleonese
 Umaru Bangura (1987) – calciatore sierraleonese